Чернишо́ва — жіноча форма прізвища Чернишов.

Відомі носії 
 Чернишова Лідія Дем'янівна (1912—1975) — українська радянська артистка балету, балетмейстер, народна артистка СРСР(1967).
 Чернишова Марина Віталіївна (* 1999) — українська тенісистка.
 Чернишова Наталя Іванівна (нар. 1951) — радянська, українська художниця, режисер-мультиплікатор.
 Ченишова (Голіцина) Наталія Петрівна (1744—1837) — фрейліна «при дворі чотирьох імператорів»; статс-дама і кавалерственна дама Ордену Святої Катерини (у 1801 році — 2 ступеня, у 1826 році — 1 ступеня). Прототип головної героїні повісті Олександра Пушкіна «Винова краля (рос. „Пиковая дама“)».
 Чернишова Світлана Володимирівна — заслужений працівник освіти України
 Чернишова Тетяна Георгіївна (1915—1997) — радянський, український кінооператор.

Див. також 
 Чернишова — заплавне озеро на кордоні Росії та Казахстану.

Примітки